Cennini ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolommeo Cennini (um 1600–1674), italienischer Bildhauer und Bronzegießer
 Cennino Cennini (um 1370–um 1440; auch Cennino d'Andrea Cennini), italienischer Maler
 Francesco Cennini de’ Salamandri (1566–1645), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche